Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals L.Schwartzkopff — producent m.in. lokomotyw
 Birmingham Museum and Art Gallery

 BMag.	— skrót od  używany w siłach zbrojnych Monarchii Austro-Węgierskiej